LMO – album dei Lingua Mortis Orchestra e dei Rage del 2013
 lmo – codice ISO 639-3 della lingua lombarda